Castello Piccolomini es el nombre de varios castillos italianos:

Castello Piccolomini (Balsorano)
Castello Piccolomini (Celano)
Castello Piccolomini (Capestrano)